Mitscherlich ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Mitscherlich (1908–1982), deutscher Psychoanalytiker
 Alexander Mitscherlich (Chemiker) (1836–1918), deutscher Chemiker und Fabrikant
 Andrea Ehrig-Mitscherlich (* 1960), deutsche Eisschnellläuferin
 Christoph Wilhelm Mitscherlich (1760–1854), deutscher Altphilologe

 Frieda Mitscherlich (1880–1970), deutsche Künstlerin und Bildhauerin
 Gerhard Mitscherlich (1911–2007), deutscher Forstwissenschaftler
 Gustav Alfred Mitscherlich (1832–1911), deutscher Chirurg
 Immeke Mitscherlich (1899–1985), deutsche Textilkünstlerin, Absolventin des Bauhauses
 Karl Gustav Mitscherlich (1805–1871), deutscher Pharmakologe
 Margarete Mitscherlich (1917–2012), deutsche Psychoanalytikerin, 3. Ehefrau von Alexander Mitscherlich
 Melitta Mitscherlich (1906–1992), deutsche Psychosomatikerin, 1. Ehefrau von Alexander Mitscherlich
 Thomas Mitscherlich (1942–1998), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor, Sohn von Alexander Mitscherlich
 Waldemar Mitscherlich (1877–1961), deutscher Staatswissenschaftler
 Wilhelm Ferdinand Mitscherlich (1826–1895), Industrieller und Gründer des Stadtparks Eilenburg

Siehe auch:
 Standbild Eilhard Mitscherlich steht seit 1919 im Hof vor dem Ostflügel des Hauptgebäudes der Humboldt-Universität in Berlin-Mitte